Змагання з синхронного плавання в технічній програмі соло на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбуваються 14 і 15 липня 2017.

Результати
Попередній раунд розпочався 14 липня об 11:00. Фінал відбувся 15 липня об 11:00.

Зеленим позначено фіналістів

Примітки 

Соло, технічна програма